Парубок — слов'янське українське прізвище, яке утворене від українського слова «молодий хлопець або неодружений чоловік».

Походження 

Прізвище Парубок утворилося від аналогічного прізвиська, яке походить від українського слова «парубок», що означає «молодий хлопець, неодружений чоловік».

Ймовірно, таким прізвиськом нарікли молодого, красивого, веселого хлопця. Крім того, так могли прозвати і холостяка, що довго не одружувався. Згодом він отримав прізвище Парубок.
.

Відомі носії 

 Парубок Наталія Василівна (нар. 1991 р.) — викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва
 Парубок Омелян Никонович (1940—2017) — двічі Герой Соціалістичної Праці, народний депутат Верховної Ради УРСР 9-11-го скликань.

Примітки

Див. також 

 Несімейний чоловік
 Парубки